De periode 1731 t/m 1740 bevat 26 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
5 totale
7 ringvormige
3 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen